Berlichingen ist

 der Name der Herren von Berlichingen deren Stammburg in Schöntal-Berlichingen liegt; siehe Berlichingen (Adelsgeschlecht)
 der Name einzelner Mitglieder dieser Familie:
 Götz von Berlichingen
 Karl von Berlichingen (1813–1864), deutscher Kammerherr und Landtagsabgeordneter
 Adolf von Berlichingen (1840–1915), deutscher katholischer Theologe, Jesuit, Schriftsteller, Philologe, Naturwissenschaftler und Arzt
 Alexandra von Berlichingen (1941–2023), Ehefrau des Altbundespräsidenten Roman Herzog

 ein Ortsteil von Schöntal im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg, siehe Berlichingen
 eine Kartoffelsorte, siehe Berlichingen (Kartoffel)

en:Berlichingen